

Geografia 
 Les – comune della Catalogna (Spagna)

Sigle 
 Large Eddy Simulation
 Launch Escape System
 Lauril etossi solfato – tensioattivo
 Leshan David Lewis – produttore discografico hip hop
 Lower East Side – quartiere di New York
 Lower esophageal sphincter – sfintere esofageo inferiore
 Lupus eritematoso sistemico – malattia autoimmunitaria

Codici 
 LES – codice nazionale del CIO del Lesotho
 LES – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lesobeng (Lesotho)

Onomastica
 Les – diminutivo del nome proprio di persona inglese Lester